Биевцы — топоним

Украина 
 Биевцы — село,  Богуславский район,  Киевская область
 Биевцы — село,  Лубенский район,  Полтавская область